(1540) Кевола — астероид из группы главного пояса.
 Обсерватория Кевола — астрономическая обсерватория, основанная в 1963 году в Кевола, Паймио, Финляндия.